Brégeon ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadette Brégeon-Hettich (* 1964), französische Kanutin
 Bernard Brégeon (* 1962), französischer Kanute